Serguei Vólkov (futbolista) (n. 1980), futbolista rus
 Serguei Aleksàndrovitx Vólkov (n. 1973), cosmonauta rus
 Serguei Nikolàievitx Vólkov (1949–1990), patinador artístic rus
 Serguei Víktorovitx Vólkov (n. 1974), Gran Mestre d'escacs rus